Kabylisch steht für:

 Kabylische Sprache, eine in Algerien gesprochene Berbersprache
 Kabylen, eine Subgruppe der Berber in Algerien 
 Kabylei, eine Region in Algerien